Detta är en lista över sjöar i Markaryds kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Markaryds kommun.

Lista

Markaryds kommun
 Lista